Чи может означать:

 Чи — река в Северо-Восточном Таиланде
 Чи — традиционная китайская мера длины, около 30 см
 Чи — безрогий дракон, горный демон в китайской мифологии.
  — китайская и корейская фамилия.
 Чи Ю — в китайской мифологии великан-колдун, оспаривавший власть над миром у Небесного владыки Хуан-ди.
 .

См. также 
 Чи-Чи
 Ци
 Чи (телесериал)